Władysław Pilecki (1893–1937) – major audytor Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Władysław Pilecki (ur. 1955) – sportowiec, bokser, dwukrotny wicemistrz Polski

Przypisy